Лиситея:
 Лиситея — персонаж древнегреческой мифологии
 Лиситея — спутник Юпитера